Bedy Moratti (née en 1942), actrice italienne ;
 Letizia Moratti (née en 1949), femme politique italienne ;
 Massimo Moratti (né en 1945), industriel italien et dirigeant de football.